

Маунт-Зайон — місто, штат Джорджія
 Маунт-Зайон — селище, штат Іллінойс